Altar peut signifier :
 Altar, un volcan éteint d'Équateur ;
 Altar, un groupe de heavy metal roumain.

Voir aussi 
 The Altar, un album de la chanteuse américaine Banks (2016)
 Altar of Sin, un groupe de death metal espagnol
 Altar Interactive, une société de développement de jeu vidéo